Ровеньо — многозначный термин.

 Ровеньо — коммуна в Италии, в провинции Генуя.

Фамилия 
 Ровеньо, Анхело (род. 1999) — перуанский футболист.
 Ровеньо, Артуро — уругйвайский футболист.
 Ровеньо, Джастин (род. 1989) — гибралтарский футболист.